Eupterodactyloidea (que significa "verdadeiro Pterodactyloidea") é um grupo extinto de pterossauros da subordem Pterodactyloidea que existiu desde o último período do Jurássico até o último período do Cretáceo (estágios Titoniano a Maastrichtiano). Estes pterossauros viveram em todos os continentes, exceto na Antártica.

Classificação
Abaixo está um cladograma mostrando os resultados de uma análise filogenética apresentada pela primeira vez por Andres et al. em 2014, e atualizado por Longrich, Martill e Andres em 2018. Andres e colegas seguiram essa definição e também usaram uma definição baseada em ramificação para Eupterodactyloidea, tornando-os muito semelhantes em conteúdo.

Pterossauros
Animais pré-históricos